Дуэ́йн Ка́ртер (; ,  — , ) — американский автогонщик. Участвовал в гонках миджеткаров, спринткаров и IndyCar. Картер родился в Фресно, Калифорния и умер в Индианаполисе. Его сын Панчо, который также участвовал в IndyCar, вместе с Джонни Парсонсом (который помог ему подняться).

Гоночная карьера

Миджеткары 
Картер впервые начал соревноваться на гоночных миджеткарах на 300-метровой трассе с естественным покрытием в западной части Фресно, когда он обучался в университете Фресно. Он был одним из шести гонщиков, кто отправился на стадион «Вестерн Спрингс» в новозеландский Окленде в 1937. Он последовательно побеждал на деревянном треке Натли в 1939, когда будущий журналист Крис Экономаки был его неофициальным руководителем. В 1940 Дуэйн стал обладателем титула Detroit VFW Motor Speedway, а в 1942 году чемпионом на трассе Спортсмен Парк в Кливленде. В 1947 американец одержал победу на 500 милях лос-анджелесского автодрома, хотя первоначально по ошибке победителем был назван Дэнни Окс.

Спринткары 
Он перешёл в гонки спринткаров и выиграл среднезападный дивизион.

Инди-500 
Картер принял участие в сериях AAA и USAC гонок чампкаров, участвуя в 1948—1955, 1959—1960 и 1963 сезонах, всего стартовав 47 раз, включая Индианаполис-500 в каждом сезоне. Дуэйн финишировал в первой десятке 23 раза, а его лучшим результатом стало второе место в 1953 в Финиксе.

Карьера в чемпионате мира Формулы-1 
Индианаполис 500 проходил в рамках мирового чемпионата FIA с 1950 по 1960 года включительно. Гонщики участвовавшие в Инди-500 получали очки личного зачёта. Дуэйн Картер принял участие в восьми гонках чемпионата, один раз финишировал на подиуме и набрал всего 6.5 очков.

Руководитель USAC 
Картер ушёл из соревнований в 1956, чтобы стать руководителем USAC. Он возвратился в соревнования в 1959 после того как его должность руководителя занял Хенри Бэнкс.

Награды 
 Он был включён в национальный зал славы спринткаров в 1991.
 Он был включён в национальный зал славы автогонщиков миджеткаров в 1989.

Результаты выступлений в Инди-500 

* Взял автомобиль Сэма Хэнкса

** Взял автомобиль Троя Ратмана

 Картер проехал более 7000 километров в Индианаполисе и не лидировал ни на одном круге. Это является четвёртым результатом за всю историю.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
! Belanger
! Stevens
! Offenhauser  3,0 L4S
!

||||||

|-
!
! Mobilgas
! Deidt FD
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||

|-
!
! Belanger Motors
! Lesovsky
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Bardahl/Ed Walsh
!rowspan=2| Kurtis Kraft  4000
!rowspan=2| Offenhauser  4,5 L4
!rowspan=2|

|rowspan=2|

|-

|-
!
!Automobile  Shippers/Casaroll
! Kurtis Kraft  4000/500A
! Offenhauser  4,5 L4
!

|

|-
!
! JC Agajanian
! Kuzma
! Offenhauser  4,5 L4
!

||||||

|-
!
! Smokey Yunick
! Kurtis Kraft
! Offenhauser  4,5 L4
!

|

|-
!
! Thompson/ Ensley & Murphy
! Kuzma
! Offenhauser  4,5 L4
!

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики США
Пилоты Формулы-1 из США
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Stevens
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Deidt
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lesovsky
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kurtis Kraft
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kuzma
Пилоты Инди-500 из США
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из США